

Persone 
 Luigi Manconi (1948) – politico, sociologo e critico musicale italiano
 Jacopo Manconi (1994) – calciatore italiano

Altro 
 Stadio Nino Manconi – stadio comunale di Tempio Pausania